

El Salvador
Dipartimento di Cabañas – uno dei 14 dipartimenti dell'El Salvador

Guatemala
Cabañas – comune del dipartimento di Zacapa

Honduras
Cabañas – comune del dipartimento di Copán
Cabañas – comune del dipartimento di La Paz

Spagna
Cabanas – un comune spagnolo situato nella provincia della Coruña, comunità autonoma della Galizia